Первый дивизион 1983 () — 72-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 18 мая 1983 года и закончился 11 сентября 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1983
Исландия
1983 год в Исландии